Фридрих Адольф Борсдорф (; , Дитмансдорф, Саксония — , ) — британский валторнист немецкого происхождения.

Окончил Дрезденскую консерваторию, ученик Оскара Франца. Играл в Германии в военных оркестрах.

В 1879 г., когда немецкий дирижёр Ханс Рихтер начал проводить в Лондоне музыкальные фестивали, Борсдорф был приглашён им в собранный для этого оркестр — и до конца жизни работал в Великобритании, выступая в составе различных музыкальных коллективов, но прежде всего играя под руководством Генри Вуда — в частности, 10 августа 1895 года Борсдорф участвовал в самом первом из Променадных концертов. В 1904 году, однако, Борсдорф вошёл в состав группы музыкантов, недовольных политикой Вуда и основавших альтернативный Лондонский симфонический оркестр. Секция валторн в этом оркестре, возглавляемая Борсдорфом, пользовалась настолько непререкаемым авторитетом, что получила название «квартет Господа Бога» ().

В 1882 г. при основании Королевского колледжа музыки Борсдорф возглавил в нём класс валторны и руководил им до конца жизни, а с 1897 г. вёл класс валторны и в Королевской академии музыки. Среди его учеников был, в частности, Обри Брейн. Валторнистами стали и три сына Борсдорфа — Эмиль Борсдорф, Оскар Борсдорф и Фрэнсис Брэдли (последний изменил фамилию, чтобы не находиться в тени отца).

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Международного общества валторнистов 

Валторнисты по алфавиту
Валторнисты Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Музыканты Лондонского симфонического оркестра
Преподаватели Королевской академии музыки